Шмойлово — деревня в Порховском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Верхнемостская волость».

Расположена на реке Черёха, в 50 км к юго-западу от города Порхова и в 8 км к северу от волостного центра Верхний Мост.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 154 человека.

Известные уроженцы и жители 
 Спиридонов, Виктор Алексеевич (1937—2015) — советский футболист, защитник клуба «Зенит» (1962—1967), мастер спорта СССР (1959).

Примечания 

Населённые пункты Порховского района